Elitserien i innebandy för damer 1998/1999 var den högsta serien i innebandy i Sverige för damer för säsongen 1998/1999. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 8 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel. Högdalens AIS blev svenska mästare efter finalvinst mot IBF Falun med 2-0 i matcher.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Nedflyttade.

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Nedflyttade.

Slutspel

Kvartsfinaler
Hindås IBK – IBF Falun 0–2 i matcher (3–5, 1–4)
Skellefteå IBK – KFUM Örebro IB 2–1 i matcher (3–2, 3–6, 1–0)
Balrog IK – Rönnby IBK 0–2 i matcher (2–3, 3–7)
IBK Lockerud – Högdalens AIS 0–2 i matcher (2–3, 4–6)

Semifinaler
Skellefteå IBK – Högdalens AIS 0–2 i matcher (2–3, 0–4)
IBF Falun – Rönnby IBK 2–1 i matcher (2–1 sd, 1–4, 2–1)

Final
IBF Falun – Högdalens AIS 0–2 i matcher (0–3, 3–4)

Högdalens AIS blev svenska mästare 1998/1999.

Sport i Sverige 1999
Sport i Sverige 1998
1998/1999
Innebandysäsongen 1998/1999